Острівець - маленький острів, обтік (). 

Села:
 Острівець — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Острівець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Острівець — Черкаська область, Уманський район